«Argences» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Argences, comuna del departamento francés de Calvados.
 Argences-en-Aubrac, Comuna nueva del departamento francés de Aveyron.